VIP je kratica, ki se lahko nanaša na:
 Very Important Person (angleško); pomembna (slavna, znana osebnost) ali posebni gost npr. ob dogodkih, koncertih ipd.;
 VIP (Varuh Interesov Potrošnikov); mesečnik/revija Zveze potrošnikov Slovenije.

Glej tudi